La dinastia Txola (tàmil: சோழர் குலம் - anglès: Chola) fou una gran nissaga que es va originar en una part del sud de l'Índia equivalent a grans trets al modern Tamil Nadu. Claudi Ptolemeu els esmenta com a Chorai; Plini el Vell com a Sara; i el peregrí xinès Hiuen Tsiang com a Choliya. Les referències més antigues d'aquesta dinastia es troben en inscripcions del temps d'Asoka, al . La dinastia Txola es va mantenir fins al , quan va ser destruïda per les invasions musulmanes.

L'Imperi txola 

A Tamil Nadu, el període Txola es considera com un dels moments més esplendorosos de la cultura dràvida. La capital de l'Imperi txola es trobava en un lloc proper a Tiruchirappal·li. Durant el període de Rajaraja I, l'Imperi txola es va estendre a l'Àsia del sud-est, Sri Lanka i les Maldives.

L'era de l'Imperi txola (சோழ நாடு), aproximadament entre 850 i el 1200, fou l'edat d'or de la cultura dels tàmils. La llengua tàmil es va desenvolupar i consolidar amb molts autors que varen crear una extensa literatura. Les obres clàssiques de la literatura txola que s'han preservat són principalment manuscrits de fulla de palmera (Borassus flabellifer). Les inscripcions txoles en pedra citen moltes obres literàries, una part de les quals s'han perdut, com Rajarajesvara Natakam; Viranukkaviyam, de Virasola Anukkar i Kannivana Puranam, una obra de literatura popular.

Història 
Els primers txoles van governar abans del segle III, però després hi ha un espai d'uns sis-cents anys sense notícies (vers 200-800), en què se suposa que els kalabhres van dominar el país (vers 300-600) i foren desplaçats pels pal·laves i els pandyes.

Al , van emergir altre cop sota el rei Vijayalaya. Al , van conquerir el veí Regne dels pandyes i van assolar el territori fins al cap Comorin, esdevenint el poder hegemònic del sud. Els txola van regnar a Telengana. També van conquerir el país de Kongu (conegut com a Txola oriental). Es creu que el nom de Coromandel que es dona a la costa oriental de l'Índia derivaria de Txolamandalam (Regne dels txoles). El seu rei més important fou Kulottunga I (1064-1113).

Després del 1279, va començar una ràpida decadència a causa dels atacs dels pandyes de Madurai, els hoysales de Dorasamudra i el kakatiyes de Warangal; la dinastia fou finalment enderrocada per la invasió musulmana de Malik Kafur el 1310 i es va dividir en diverses branques d'importància només local, que van esdevenir vassalles de Vijayanagar durant el .

Llista de reis 
Llista dels reis txoles durant l'apogeu de la dinastia Txola, del segle IX fins al final de la dinastia:
 Vijayalaya vers 846-871
 Aditya I vers 871-907
 Parantaka 907-947
 Rajaditya I 947-949
 Gandaraditya 949-956
 Arinjaya 956
 Parantaka II 956
 Aditya II (Sundara) 956-969
 Madhurantaka Uttama 969-985
 Rajaraja I Deva (el Gran) 985-1014
 Rajendra I Txoladeva 1014-1044
 Rajadhiraja I 1044-1054
 Rajendra II Deva 1054-1063
 Ramamahendra 1060-1063
 Virarajendra 1063-1070
 Athirajendra 1067-1070
 Kulottunga I 1064-1113
 Rajendra III 1070-1122
 Vikrama Txola 1122-1135
 Kulottunga II Txola 1135-1150
 Rajaraja II 1150-1173
 Rajadhiraja II 1173-1178
 Kulottunga III 1179-1218
 Rajaraja III 1218-1256
 Rajendra IV 1246-1279

Vegeu també 
 Pandya
 Txera
 Arundangi

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

 UNESCO World Heritage sites - Chola temples.
 Art of Cholas .
 Chola coins .
 Chola coins of Sri Lanka.
 Devotion in South India: Chola Bronzes, Asia Society Museum exhibition.

Dinasties de l'Índia
Imperis d'Àsia
Tamil Nadu